Velika nagrada Kanade 1995 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 11. junija 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:27,661
|
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:28,039
| +0,378
|-
! 3
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:28,091
| +0,430
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:28,189
| +0,528
|-
! 5
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:28,474
| +0,813
|-
! 6
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:28,498
| +0,837
|-
! 7
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:28,910
| +1,249
|-
! 8
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:29,021
| +1,360
|-
! 9
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:29,171
| +1,510
|-
! 10
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 1:29,641
| +1,980
|-
! 11
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:29,809
| +2,148
|-
! 12
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:30,017
| +2,356
|-
! 13
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:30,159
| +2,498
|-
! 14
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:30,255
| +2,594
|-
! 15
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:30,657
| +2,996
|-
! 16
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:31,382
| +3,721
|-
! 17
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:31,445
| +3,784
|-
! 18
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 1:31,838
| +4,177
|-
! 19
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:31,853
| +4,192
|-
! 20
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:32,841
| +5,180
|-
! 21
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:32,894
| +5,233
|-
! 22
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:32,995
| +5,334
|-
! 23
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:34,000
| +6,339
|-
! 24
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:34,982
| +7,321
|}

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 68
| 1:44:54,171
| 5
| 10
|-
! 2
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 68
| + 31,477 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 68
| + 35,980 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 68
| + 41,314 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 68
| + 44,676 s
| 1
| 2
|-
! 6
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 67
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 67
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 67
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 66
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 10
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 61
| Trčenje
| 14
|  
|-
! 11
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 61
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 60
| Pedal za plin
| 17
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 54
| Gorivo
| 23
|  
|-
! Ods
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 50
| Menjalnik
| 2
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mark Blundell
| McLaren-Mercedes
| 47
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 42
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 36
| El. sistem
| 20
|  
|-
! Ods
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 26
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 26
| Menjalnik
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Jean-Christophe Boullion
| Sauber-Ford
| 19
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 5
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1
| Zavrten
| 3
|  
|-
! Ods
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|}

Opombe 

Edina zmaga: Jean Alesi

Formula 1 sezona 1995
1995